Chill peut faire référence à : 
 Chill, un jeu de rôle ;
 Chill, un style musical ;
 un prénom masculin qui est notamment porté par Chill Wills ;
 des équipes sportives :
 Chill de Columbus, une ancienne franchise professionnelle américaine de hockey sur glace ;
 Colorado Chill, une franchise américaine de basket-ball féminin ;
 CHILL : CCITT HIgh Level Language - Langage de programmation de l’UIT-T.

Patronymie
 Kurt Chill (1895-1976) est un géneral allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Personnage de fiction
Joe Chill, apparu dans Detective Comics en 1939